El término ahuejote puede referirse, en esta enciclopedia:

 al nombre común de la bignoniácea Astianthus;
 al nombre común de la salicácea Salix bonplandiana.